Daro (district), een district in de Maleisische deelstaat Sarawak
 Daro (dialect), een dialect van het Daro-Matu-Melanau, gesproken in bovengenoemd district
 Daro (geneesmiddel), een merk van geneesmiddelen
 Daro (Guinea), een stad in het zuidoosten van Guinea
 Daro (Maleisië), de hoofdplaats van het Maleisische district Daro